Ruedemannella minuta är en ringmaskart som beskrevs av Wang 1983. Ruedemannella minuta ingår i släktet Ruedemannella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minuta